Kirgiziska (även kirgisiska) är ett nordvästligt turkspråk som tillsammans med ryskan är officiellt språk i Kirgizistan. Totalt finns det cirka tre miljoner talare, varav de flesta i Kirgizistan. Språket skrivs sedan 1939 med kyrillisk skrift, men det latinska alfabetet, som användes innan det kyrilliska, håller gradvis på att återinföras. Innan den latinska skriften infördes skrevs det med det arabiska alfabetet, vilket fortfarande används av kirgizer i Kina. Kirgiziska är mycket närbesläktat med kazakiskan.

Uttal och translitterering av det modifierade kyrilliska alfabetet för kirgiziska:

 К - ك ändringar på ق med а, о, у, ы. 
 Г - گ ändringar på ع med а, о, у, ы.

Referenser

Externa länkar 

 Kyrgyz på Omniglot (på engelska)
 Kyrgyz language on Encyclopædia Britannica (på engelska)

 
Turkspråk
Språk i Asien
Språk i Kina
WP:Projekt Kina